Cymatocarpus kan syfta på:

 Cymatocarpus (djur) – ett slaekte av plattmaskar
 Cymatocarpus (växter) – ett släkte av växter